Оджи́бва, также оджибве, оджибвей:
 Оджибва (язык) — один из оджибвейских языков (алгонкинская подсемья) в Канаде и США.
 Оджибве (народ) — индейский народ.
  — город в США (штат Висконсин).
 Оджибве (озеро) — доисторическое приледниковое озеро.